Любен Петров може да се отнася за:
 Любен Петров – политик, бивш кандидат-президент, бивш началник на ГЩ на БА
 Любен Петров – политик, заместник-председател на СДС, кмет на район „Витоша“, София
 Любен Петров – художник
 Любен Петров – актьор